Okręty US Navy o nazwie USS "Lark":

 Pierwszy "Lark" (AM-21) był trałowcem typu Lapwing. Był w służbie w latach 1919-1946.
 Drugi "Lark" (AMS-23) był trałowcem typu YMS-1 (podtyp YMS-135). Był w służbie, z przerwami, w latach 1943-1953.

Lark